DFL-Supercup 2013 bylo historicky čtvrté jednozápasové utkání každoročně pořádané soutěže zvané DFL-Supercup. Účastníci soutěže byli dva – vítěz dvou hlavních soutěží, německé Bundesligy i německého poháru DFB-Pokal za sezonu 2012/13 FC Bayern Mnichov, který se střetl s druhým celkem Bundesligy ze sezóny 2012/13, mužstvem Borussia Dortmund.

Utkání se odehrálo 27. července 2013 na domácím hřišti Dortmundu Signal Iduna Park, Borussia porazila Bayern poměrem 4:2 a stala se vítězem tohoto ročníku DFL-Supercupu.

Detaily zápasu 

Asistenti rozhodčího:
Tobias Christ
Christian Gittelmann
Čtvrtý rozhodčí:
Guido Kleve

Odkazy

Reference

Související články 
 DFL-Supercup
 Německá fotbalová Bundesliga 2012/2013

Externí odkazy 
 (West) Germany - List of Super/League Cup Finals, RSSSF.com 

DFL-Supercup
Fotbal v Německu v roce 2013
Zápasy Bayernu Mnichov
Zápasy Borussie Dortmund